Achtersee steht für:

 Achtersee (Süsel), See in Süsel, Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein
 Achtersee (Wiener Neustadt), See in Wiener Neustadt, Niederösterreich